Hosten kan henvise til flere artikler:

 Hoste – en menneskelig kropsrefleks
 Hosten (Tyskland) – en by i Kreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz